Dún Laoghaire
 Dún Laoghaire-Rathdown
 Dún Laoghaire (okręg wyborczy)